Чивер:
 Чивер, Джон (1912—1982) — американский писатель.
 Чивер, Чарли (род. 1981) — один из разработчиков программного обеспечения социальной сети Facebook.
 Чивер, Эдди (род. 1958) — американский автогонщик, пилот Формулы-1.